Виногра́дский (Виногра́дская) — фамилия. Известные носители:

Виноградский 
 
 Виноградский, Георгий Георгиевич (1890—1938) — советский военно-морской деятель.
 Виноградский, Евгений Михайлович (род. 1946) — советский и российский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР.
 Виноградский, Игорь Михайлович (1928—1991) — советский и российский архитектор.
 Виноградский, Илья Александрович (1867—1910) — русский морской офицер.
 Виноградский, Максим Павлович (род. 1946) — украинский политик, народный депутат Украины.
 
 Виноградский, Сергей Николаевич (1856—1953) — русский микробиолог, основатель экологии микроорганизмов и почвенной микробиологии.
 Виноградский, Юрий Степанович (1873—1965) — украинский краевед, археолог и диалектолог.

Составные фамилии 
 Герцо-Виноградский, Пётр Титович (1867—1929) — журналист, драматург, прозаик.
 Герцо-Виноградский, Семён Титович (1848—1903) — российский журналист.

